Kongo-Kinshasas fotbollslandslag eller Demokratiska republiken Kongos fotbollslandslag kan syfta på:
Kongo-Kinshasas herrlandslag i fotboll
Kongo-Kinshasas damlandslag i fotboll